Неот (ум. предполож. в 870-е годы) — воин, ризничий, святой. День памяти — 31 июля и в последнее воскресенье июля в Сент Неоте.

Жизнь 
Святой Неот родился в саксонские времена и прожил в Корнуолле монахом большую часть своей жизни. Он упоминается в составленном епископом Ассером жизнеописании короля Альфреда.

Неот, по-видимому, начал свою взрослую жизнь в качестве воина, а затем отказался от такой жизни в пользу жизни в монастыре. Он служил в качестве ризничего в монастыре Гластонбери, но позже жил в Корнуолле, сначала один, потом с растущей группой других монахов возле Бодмин-Мур. О нём особо вспоминают в связи с его заботой о бедных.

Корнуолльское село  и город , Кембриджшир, названы его именем.

Два из пятнадцати витражей в церкви св. Неота в Корнуолле изображают святого, один из них состоит из сцен из жизни святого.

Мощи св. Неота были сохранены и впоследствии перенесены в средневековый монастырь в Сент Неотс на реке Грейт Уз неподалёку от Бедфорда. Однако, согласно некоторым сведениям, разгневанные корневильцы вернули их на место.

По другому преданию св. мощи сохранялись в монастыре долгое время и были утрачены при Генрихе VIII во время секуляризации монастырей.

Ссылки 
 Who was St Neot?
 http://nominis.cef.fr/contenus/saint/9895/Saint-Neot.html 
 Nicholas Orme The saints of Cornwall

Святые Корнуолла
Христианские святые IX века
Святые воины
Христианские монахи
Англиканские святые
Католические святые